DDR-Oberliga 1986/1987 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1986/1987. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1987/1988 se kvalifikoval tým Berliner FC Dynamo, v Poháru UEFA 1987/1988 startovaly týmy Dynamo Drážďany a Wismut Aue. Účast v Poháru vítězů pohárů 1987/1988 si zajistil tým 1. FC Lokomotive Leipzig jako vítěz východoněmeckého fotbalového poháru.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 týmy – nováčci BSG Energie Cottbus a BSG Fortschritt Bischofswerda. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1986
Fotbal v roce 1986
Fotbal v roce 1987
Sport v Německu v roce 1986
Sport v Německu v roce 1987